Ви́ктор Петро́вич Зу́бов (1921—2002) — советский лётчик штурмовой авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации (15.04.1995). Гвардии полковник (2000).

Биография 
Родился 20 сентября 1921 года в селе Глазово Сумского уезда Харьковской губернии Украинской ССР (ныне  Сумской области Украины) в крестьянской семье. Русский. В 1926 году вместе с родителями переехал в село Карагатск, Ермаковский район. После окончания 7 классов школы стал работать в колхозе.

В октябре 1938 года был призван в РККА Ермаковским районным военкоматом Красноярского края и направлен на учёбу в Иркутское военное авиационно-техническое училище, которое окончил в 1940 году. Отслужив некоторое время в строевой части, продолжил обучение в Сталинградской военной авиационной школе лётчиков, затем в Первом Чкаловском военном авиационном училище лётчиков им. К. Е. Ворошилова.

Фронт 
В 1943 году Виктор Зубов завершил учёбу и в декабре того же года в звании младшего лейтенанта прибыл в действующую армию. С декабря 1943 года по апрель 1944 года принимал участие в боях на Западном фронте, с мая 1944 года — на 2-м Украинском. Начал рядовым лётчиком, затем стал командиром звена 2-й авиаэскадрильи 131-го гвардейского Будапештского штурмового авиаполка 7-й гвардейской Дебреценской штурмовой авиадивизии 3-го гвардейского Смоленско-Будапештского штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии, дослужился до звания гвардии старшего лейтенанта. С 1944 года являлся членом ВКП(б).

За годы войны В. П. Зубов совершил 105 боевых вылетов, из них 80 — с целью разведки немецких позиций на штурмовике Ил-2. В боях над территорией Венгрии, Австрии дважды был сбит, трижды контужен, но каждый раз возвращался в строй. С августа 1944 по май 1945 года был отмечен пятью боевыми орденами. В 1945 году представлялся и к званию Героя Советского Союза, но представление реализовано не было.

Мирное время 
В 1947 году В. П. Зубов был уволен в запас и два года проработал в Ермаковском райкоме ВКП(б). Но в декабре 1949 года повторно был призван в Советскую Армию и возобновил военную службу в ВВС Восточно-Сибирского и Забайкальского военных округов. Окончил курсы подготовки политического состава. В 1960-х годах служил в политотделе Иркутского военного авиационно-технического училища. В 1971 году вышел в запас в звании гвардии подполковника. 

Проживал в городе Жуковском Московской области.

В год 50-летия Победы группа ветеранов Великой Отечественной войны была представлена к высшему званию России. Среди них заслуженно оказался и В. П. Зубов. Указом Президента России № 368 от 15 апреля 1995 года подполковнику в отставке Зубову Виктору Петровичу за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В 2000 году ветерану было присвоено звание полковника в отставке.

Умер 16 марта 2002 года на 81-м году жизни.

Память 
В здании главного корпуса Иркутского высшего военное авиационного инженерного училища установлена мемориальная доска в память о 14 Героях Советского Союза и Герое Российской Федерации В. П. Зубове — участниках Великой Отечественной войны, обучавшихся в этом учебном заведении. Имя В.П. Зубова в 1999 году было присвоено Ермаковской средней школе №1. Также на школе установлена мемориальная доска Герою В.П. Зубову.

Награды 
 Герой Российской Федерации (1995)
 два ордена Красного Знамени (18.01.1945, 22.02.1945)
 орден Александра Невского (25.04.1945)
 орден Отечественной войны I степени (25.05.1945)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Славы III степени (30.08.1944)
 медаль «За боевые заслуги» (20.04.1953)
 медаль «За взятие Вены» (1945)
 медаль «За взятие Будапешта» (1945)
 другие медали СССР и Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 Зубов В. П. на официальном портале Красноярского края.
 Биография на сайте выпускников Оренбургского ВВАУЛ.

Выпускники Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Персоналии:Иркутск
Выпускники Сталинградской военной авиационной школы пилотов